Örholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Örholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Örholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Örnholmen
Ödholmen
Önholmen